L'Open de Greenwich 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Open de Greenwich qui se déroule du 18 au 23 janvier 2011 à Greenwich (Connecticut). Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées.

Kasey Brown l'emporte en finale face à Joelle King.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Greenwich
 Saison 2011 de la WSA

Open de Greenwich (Connecticut)
Sport aux États-Unis en janvier 2011
Squash en 2011